Тимофей Емельянович Исаев (1901—1979) — советский инженер, лауреат Сталинской премии (1951).

Биография 
Сын крестьянина-бедняка. Участник Гражданской войны и подавления кулацких восстаний в Сибири и Забайкалье. Член ВКП(б)/КПСС с 1928 г.

Окончил Московский горный институт (1932).

С 1932 г. работал на Уралмашзаводе. До 1941 г. — инженер-конструктор первой категории, затем руководитель группы и заместитель главного конструктора по проектированию шахтного оборудования. Под его руководством и при непосредственном участии были созданы мощные шахтные подъемники для строящихся шахт и для реконструкции старых шахт Донбасса, Урала, Кузбасса, Алтая и Дальнего Востока.

Во время Великой Отечественной войны, работая старшим инженером одного из отделов, проектировал узлы объектов оборонного значения, и одновременно возглавлял партийную организацию УКС завода.

В 1945 г. вернулся в отдел главного конструктора и начал работу по созданию механизма передвижения впервые разрабатываемых в СССР мощных шагающих экскаваторов. Предложил гидравлический метод шагания вместо системы эксцентриков на массивном валу, которую применяли на Западе.

Машину, над созданием которой работали несколько лет, изготовили за 8 месяцев, и уже в 1950 г. она использовалась на строительстве Волго-Донского канала.

Сталинская премия 1951 года (в составе коллектива) — за создание конструкции шагающего экскаватора «ЭШ-14/65».

Соавтор книги:
 Шагающие экскаваторы Уралмашзавода [Текст] / Х. А. Винокурский, Т. Е. Исаев, В. В. Рудоискатель и др. — Москва; Свердловск: Машгиз. [Урало-Сиб. отд-ние], 1958. — 331 с.

Скончался 15 ноября 1979 года. Похоронен на Северном кладбище Екатеринбурга.

Источники 
 Шагающий экскаватор ЭШ-14/75 : устройство и эксплуатация / сост. Б. И. Сатовский [и др.]. — М.; Свердловск: МАШГИЗ. Урало-Сиб. отд-ние, 1953. — 212 с.
 Исаев Т. Е. Первые шаги первого шагающего // Урал. — 1972. — № 3. — С. 129—133.
 Исаев Т. Первые шаги «шагающего»: [Воспоминания о начале экскаваторостроения на УЗТМ] / Послесл. Б. И. Сатовского // Урал. — 1980. — № 6. — С. 110—122.
 https://t-magazine.ru/pages/excavator-uralmash/
 https://naked-science.ru/article/sci/progulki-s-ekskavatorami-kak
 Злобин А. П.. Шагающий гигант // Новый мир. — 1951. — № 11.
 Злобин А. П.. Большой шагающий [Текст]. — М.: Госкультпросветиздат, 1952. — 167 с.

Участники Гражданской войны в России (красные)
Выпускники Московского государственного горного университета‎
Персоналии:Уралмашзавод
Члены КПСС
Похороненные на Северном кладбище (Екатеринбург)